Хелдер может означать:

 Ден-Хелдер — община и город в Нидерландах.
 Хелдер, Конни (род. 1958) — нидерландский политик.
 Хелдер, Лиза (род. 1989) — модель из Арубы.